Лейснер, Карл (28 февраля 1915, Рес, Рейнская область — 12 августа 1945, Планегг, Верхняя Бавария) — немецкий римско-католический священник, блаженный, мученик католической церкви.
 Лейснер, Тира (нем. Thyra Amalie Leisner; 1886, Фленсбург — 3 октября 1938, Мэдисон) — немецкая певица (сопрано).